Fabio Macellari (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giordano Macellari (1962) – pittore italiano